Первый чемпионат Межнациональной хоккейной лиги.
24 участника: 19 — Россия, 2 — Казахстан, по 1 — Белоруссия, Латвия, Украина.
Сроки проведения: с 2 сентября 1992 г. по 30 марта 1993 г.
 
Формула турнира была трехэтапной. На первом этапе 24 клуба составили 4 группы по 6 команд в каждой, и провели игры в четыре круга. На втором этапе команды образовали «Западную» и «Восточную» конференции по 12 команд в каждой, и сыграли в два круга с учетом набранных очков на первом этапе. На третьем этапе по 8 лучших с каждой конференции выявили чемпиона по кубковой системе (плей-офф). В сезоне 1992/1993 чемпионом МХЛ стало московское «Динамо».

Первый этап

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвертая группа

Второй этап

Западная конференция

Восточная конференция

Плей-офф

Бомбардиры

Лучшие игроки 
Самый ценный игрок чемпионата:

Карпов Валерий

Лучшие игроки чемпионата:

Вратарь:Андрей Зуев («Трактор»)
Защитники:Сергей Сорокин («Динамо» Москва) — Денис Цыгуров («Лада»)
Нападающие:Валерий Карпов («Трактор») — Алексей Яшин («Динамо» Москва) — Алексей Ткачук («Спартак»)

Приз «Три бомбардира»:

Александр Селиванов — Александр Барков — Ткачук Алексей («Спартак», 59 шайб)

Ссылки 
 Межнациональная хоккейная лига на сайте «Хоккейные архивы»

1992
Спорт в России в 1992 году